Valiko ima više značenja:
 Valiko (Bolcano)
 Valiko (Firenca)